Stomsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stomsjön, Småland, sjö i Tingsryds kommun,  (19,8 ha)
Stomsjön (Molla socken, Västergötland), sjö i Herrljunga kommun,  (43,4 ha)
Stomsjön (Ljungsarps socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun,  (14,4 ha)
Stomsjön (Sjötofta socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun,  (11 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn